Jeziorzany peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Jeziorzany, un village et le siège de la gmina de Jeziorzany dans la voïvodie de Lublin
 Jeziorzany, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Jeziorzany, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne